Jesús Angulo ist der Name folgender Personen:

* Jesús Angulo (Fußballspieler, 1997) (* 1997), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Angulo (Fußballspieler, 1998) (* 1998), mexikanischer Fußballspieler